Коммунистическая партия Словении (, ) — коммунистическая партия, входившая в состав Коммунистической партии Югославии на правах её республиканской партийной организации, а с 1974 года - как самостоятельная партия. Существовала в 1937-1990 годах. В 1952 году в соответствии с решениями VI съезда КПЮ была переименована в Союз коммунистов Словении (, ) и сохраняла это название до конца своей деятельности.

Из всех партий-членов СКЮ занимала наименее ортодоксальные позиции и чаще всего выступала против решений центральных органов.

Основание 
Под влиянием Октябрьской революции в России, 27 членов люблянской секции Югославской социал-демократической партии вышли из неё и на съезде 20-23 марта 1919 года основали Словенскую социалистическую партию (словен. Slovenska socialistična stranka), придерживавшейся идей В.И. Ленина и курса на социалистическую революцию. Лидером новой партии был избран Янко Петрич. В апреле, после создания Социалистической рабочей партии (коммунистов), позднее переименованной в Коммунистическую партию Югославии, ССП вошла в её состав в качестве секции.

29 декабря 1920 года Скупщина КСХС запретила деятельность КПЮ. Словенские коммунисты были подвергнуты уголовному преследованию и были вынуждены перейти на нелегальное положение, многие из них эмигрировали в Вену, Париж и Москву. К концу 1920-х годов в Словении оставалось не больше 450 членов КПЮ.

В 1930-е годы по поручению ЦК КПЮ, в Словению прибыл крупный партийный деятель Борис Кидрич, который начал восстанавливать деятельность партии и налаживать контакты со словенскими эмигрантами. На IV конференции КПЮ, состоявшейся в сентябре 1934 года в Любляне, было принято решение образовать самостоятельные коммунистические партии в Словении и Хорватии.

В ночь с 17 на 18 апреля 1937 года поместье Барличевых на Чебинах (под Трбовле), в обстановке секретности, состоялся учредительный съезд Коммунистической партии Словении. В состав партии вошло 250 человек, а её лидером был избран возвратившийся из СССР Эдвард Кардель, соратник нового лидера КПЮ Иосипа Броза Тито.

Война и приход к власти 
После начала Второй мировой войны КПС поддерживала рекомендации Коминтерна и 27 апреля 1941 года в союзе с рядом антифашистских партий и движений создала Освободительный фронт Словении, который 22 июня 1941 года поднял национально-освободительное восстание против итало-немецких оккупантов.

В результате народно-освободительной борьбы и при поддержке сил западных Союзников и Красной Армии, территория Словении была освобождена от противника. На первых послевоенных выборах КПЮ одержала победу, после чего была провозглашена Народная республика Словения, где коммунисты заняли основные руководящие посты.

Послевоенная деятельность 
После начала советско-югославского конфликта в 1948 году в КПС, как и в остальных республиканских парторганизациях, прошла чистка, направленная против сторонников советской позиции.

В 1952 году после переименования КПЮ в Союз коммунистов Югославии, была переименована и КПС - она стала называться Союзом коммунистов Словении.

В 60-е и начале 70-х годов, когда республикой фактически руководил представитель либерального крыла компартии Стане Кавчич, СКС инициировал ряд глубоких экономических реформ, направленных на расширение рыночных отношений, сокращение государственного регулирования и укрепления связей Словении с ЕЭС. Это способствовало распространению в партии националистических настроений, несколько затухших после подавления хорватского национального движения, но усилившихся после принятия новой конституции страны в 1974 году.

Закат 
В 1980-х годах СКС во главе с Миланом Кучаном начинает выступать за обширные экономические реформы в направлении отказа от социализма, а также политические реформы в направлении введения многопартийного гражданского общества и ориентации СФРЮ на Запад и Европейское экономическое сообщество. На волне кризиса восточноевропейских режимов и советской Перестройки партия окончательно переходит на социал-демократические позиции и отказывается от титоизма.

В январе 1987 года в журнале "Nova Revija" были опубликованы "Приложения к Словенской национальной программе". Авторы этого документа приходят к выводу, что "Словении было бы лучше вне Югославии". СК Словении, в отличие от партийных организаций других республик, отреагировал на появление данного документа достаточно сдержанно, в целом поддерживая такие настроения.

23 января 1990 года на втором пленарном заседании XIV съезда Союза коммунистов Югославии делегация СКС выдвинула предложение о преобразовании СКЮ в "в союз равноправных республиканских организаций СК, которые добровольно объединяются в партию коммунистов страны". Делегаты съезда отклонили его большинством голосов ("за" проголосовали 169 делегатов, "против" - 1156), после чего выступил председатель ЦК СК Словении Ц. Рибичич и подчеркнул, что большинство делегатов от словенской партийной организации не могут голосовать за предложенную СК Сербии и СКЧ итоговую декларацию, поскольку в ней не учтено требование Словении о трансформации СКЮ в Союз самостоятельных республиканских организаций, которые добровольно вступают в СКЮ, а также не учтен тот минимум, который бы обеспечил автономию, самостоятельность и равноправие СКС. Сразу после окончания выступления Ц. Рибичича словенская делегация покинула зал заседаний, после чего аналогично поступила и делегация СК Хорватии. В результате работа съезда была фактически парализована.

4 февраля 1990 года СК Словении провозгласил полный организационный разрыв с СКЮ. В этот же день коммунисты Словении принимают решение о превращении  республиканской партийной организации в самостоятельный Союз коммунистов Словении - Партию демократического обновления (СКС-ПДО) с собственной программой и уставом. Однако на выборах 1990 года партия потерпела полное поражение и лишилась статуса правящей. После этого из неё вышли 3/4 членов, включая 400 опытных сотрудников аппарата, а численность партии уменьшилась до 25 тыс. человек.

В апреле 1990 года Союз коммунистов Словении изменил название на Партия социал-демократических перемен Словении. В 1993 году партия получила название Объединенный список социал-демократов, а с 2005 года партия называется Социал-демократы Словении (СДС).

Съезды 
Первый (учредительный) съезд КП Словении — 1937 год.
Второй съезд КП Словении — 1948 год.
Третий съезд СК Словении — 1954 год.
Четвёртый съезд СК Словении — 1959 год.
Пятый съезд СК Словении — 1968 год.
Седьмой съезд СК Словении — 1974 год.
Восьмой съезд СК Словении — 1978 год.
Девятый съезд СК Словении — 1982 год.
Десятый съезд СК Словеннии — 1986 год.
Одиннадцатый съезд СК Словении — 1989 год.

Руководство 
 Секретари Центрального комитета Коммунистической партии Словении
 Эдвард Кардель (1937 — 1943)
 Франц Лескошек (1943 — 1948)
 Миха Маринко (1948 — 1966)
 Председатели Президиума Центрального комитета Союза коммунистов Словении
 Алберт Якопич  (1966 — 1968)
 Франце Попит (1969 — 1982)
 Андрей Маринц (1982 — 1986)
 Милан Кучан (1986 — 1989)
 Цирил Рибичич (1989 — 1990)

Примечания 

История Словении
Словения
Политические партии Словении